Příjmení Klement nebo Kliment nosí více osobností:

 Alexandr Kliment (1929–2017) – český spisovatel
 András Kliment (1924–1984) – maďarský fotbalista
 Augustin Kliment – český a československý politik, meziválečný i poválečný poslanec KSČ a ministr
 Jiří Klement (1948–2015) – český fotbalista
 Josef Kliment (1901–1978) – český docent právních dějin, spolupracovník Emila Háchy a předseda Nejvyššího správního soudu
 Karel Kliment – český a československý politik, poválečný poslanec KSČ
 Karel Method Klement (1889–1979) – český římskokatolický duchovní, mnich a kazatel
 Milan Klement (* 1956) – český hokejista
 Miloslav Klement – český flétnista
 Siard Ivan Klement (1931–1997) – kněz brněnské diecéze
 Václav Klement (1868–1938) – český podnikatel, zakladatel automobilky Laurin & Klement
 Zdeněk Kliment – český fyzický geograf

 ženská varianta s přechýlením

 Andrea Klementová (* 1995) – česká reprezentantka v běhu na lyžích
 Daria Klimentová (* 1971) – česká tanečnice a fotografka

Česká příjmení